Ла́фборо (,  или , ) — город в графстве Лестершир (Англия), административный центр района Чарнвуд. Население — 57 600 человек (2004 г). Это второй по величине населённый пункт в Лестершире (после Лестера), в котором расположен Совет района — Чарнвуд, а также Университет Лафборо.

В городе располагается самый большой в мире завод по отливке колоколов — John Taylor Bellfounders. В 1881 году завод изготовил 16.5-тонный Great Paul для Собора Святого Павла в Лондоне — самый большой колокол на Британских островах. Завод также отлил колокола для военного монумента в городском Королевском парке и Йоркского собора в Йорке.

Первое упоминание о Лафборо отмечено в «Книге страшного суда» в 1086 году.

К северу от города располагается ферма Dishley Grange Farm, которая была домом для сельскохозяйственного инноватора Роберта Бакуэлля.

Транспорт 
Город уникален тем, что его транспортная сеть содержит единственную в Англии кольцевую развязку в одном уровне, через центральное кольцо которой разрешено движение велосипедистам.

Экономика 
В центре города находится пешеходная зона, состоящая из Рыночной площади и Рыночной улицы. Здесь располагается несколько оригинальных зданий в стиле ар-деко, например, здание городского кинотеатра. Каждый четверг и субботу на площади проводится большой рынок под открытым небом, а раз в месяц устраивается фермерский рынок. Первое упоминание о рынке в Лафборо было в 1221 году.

Также в городе есть два торговых центра: The Rushes и Carillon Court.

Планируется развитие восточной части города, вокруг железнодорожного вокзала, постройка новых дорог и домов.

Климат 
Для Лафборо характерен морской климат с прохладным летом и тёплой зимой. Ближайшая метеоролическая станция находится в 3.5 милях к северу от центра города. Рекордно высокая температура была зафиксирована 3 августа 1990 и составила 34,8 °C (94.6 °F).

Культура 
В Лафборо есть четыре музея. Самый крупный из них, Чарнвудский музей, имеет выставки, посвящённые природе и истории региона. В Королевском парке стоит военный мемориал, в котором можно увидеть коллекцию артефактов Первой и Второй Мировой войны.

На протяжении более ста лет Лафборо является домом для John Taylor Bellfounders и компания имеет музей колоколов, в котором можно узнать как менялись технологии литья колоколов за все года работы завода.

Города-побратимы

Примечания 

Города Англии